Bienséance peut désigner :
 L'étiquette, aussi appelée bienséance, un ensemble de règles, de normes, appelées « bonnes manières » qui gouvernent le comportement en société. Le respect de la bienséance est l'une des règles du théâtre classique français.
 Un des grands principes qui régissent l'architecture selon Vitruve : l'Ordonnance, que les Grecs appellent Taxis; la Disposition, qu'ils nomment Diathésis; l'Eurythmie ou Proportion; la Bienséance, et la Distribution, qui en grec est appelé Œconomia (Vitruve De architectura. Livre I, chapitre 2). Elle conduit au respect des usages et des conventions. Il s'agit, d'une part, de ne pas choquer le public. D'autre part, les agissements et les sentiments du héros doivent, naturellement, être conformes à son rang.

 La Bienséance est aussi une chanson de Plume Latraverse et Stephen Faulkner sur leur album en duo, Pommes de route, paru en novembre 1975.
 Étiquette de comportement noble